Торгом II (, в миру Аветис Манукян; 16 февраля 1919 года, лагерь беженцев вблизи города Бакуб, Ирак — 12 октября 2012 года, Иерусалим, Израиль) — 96-й Иерусалимский патриарх Армянской Апостольской Церкви (1990—2012).

Биография 

Окончил начальную армянскую школу Святых переводчиков в Багдаде, семинарию Армянского патриархата Св. Акоба (Иакова) в Иерусалиме.

 1936 г. был рукоположен в диаконы патриархом, архиепископом Торгомом Кушагяном. По его рукоположению в июле 1939 г. был наречен именем Торгом.
 1939—1946 гг. — на различных должностях в Армянской патриархии: в составе совета Патриархата, а также в семинарии,
 1946—1951 гг. — настоятель Армянской церкви Святой Троицы в Северной Филадельфии, штат Пенсильвания (США),
 1951—1954 гг. — генеральный викарией Восточной епархии Америки со штаб-квартирой в Нью-Йорке,
 1954—1960 гг. — декан семинарии в Иерусалим, возглавлял канцелярию Патриархии,
 1960—1962 гг. — в аспирантуре Духовной епископальной школы в Кембридже, штат Массачусетс (США),
 1962—1966 гг. — предстоятель Западной епархии Армянской Церкви с резиденцией в Лос-Анджелесе; епископ Святого престола Эчмиадзина, Армении,
 1966—1990 гг. — предстоятель Восточной епархии Армянской Церкви Америки,
 1968 г. — возведён в сан архиепископа,
 с 1990 г. — Армянский патриарх Иерусалима,
 1994—1995 гг. — после смерти Католикоса Вазгена I, Местоблюститель Святого Эчмиадзинского Престола.

Являлся членом Совета Национального Совета Церквей Христа в США, и был председателем совета директоров общества «Религии в американской жизни»; был членом совета директоров Фонд «Призыв совести». После разрушительного спитакского землетрясения 1988 г.сыграл важную роль в координации международных усилий, направленных на организацию финансовой и материальной поддержки пострадавших и процесса восстановления.

Награды 
 Медаль «Вифлием-2000» (Палестинская национальная администрация, 2000).
 В 2010 г. в связи с 20-летием интронизации, 70-летием монашества и 91-летием со дня рождения был награждён высшей наградой Армении — орденом Святого Месропа Маштоца.
 Почётная медаль острова Эллис

Примечания

Ссылки 

 http://simvol-veri.ru/xp/skonchalsya-ierusalimskiie-patriarx-armyanskoie-cerkvi-arxiepiskop-torgom-ii-manukyan.html
 http://arminfocenter.org/news/2012-10-15-3466

Иерусалимские патриархи Армянской апостольской церкви
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Переводчики Уильяма Шекспира
Армянские беженцы от геноцида